Terter ist der Name
 einer bulgarischen Herrschaftsdynastie, siehe Haus Terter 

Terter ist der Name folgender bulgarischen Zaren:
 Georgi I. Terter, von 1280 bis 1292 Zar von Bulgarien
 Theodor II. Swetoslaw Terter, siehe Todor Swetoslaw
 Georgi II. Terter, zwischen 1322 und 1323 Zar von Bulgarien

Terter ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Terter (Dorf), bulgarisches Dorf
 Fluss im Kaukasus, siehe Tartar (Fluss)
 aserbaidschanische Stadt, siehe Terter (Stadt)

Siehe auch:
 Tərtər